A 2019-es Eliteserien volt a 75. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Norvégiában. A pontvadászat 2019. március 30-án kezdődött és decemberber 1-jén ért véget. A címvédő a Rosenborg csapata volt.

Csapatváltozások

Részt vevő csapatok 

 1Az Eliteserien honlapja szerint.

Személyek és támogatók

Vezetőedző váltások

A bajnokság végeredménye

Helyezések fordulónként, meccstáblázat 
 
A csapatok helyezései fordulónként, a kinyit gombra kattintva tekinthetőek meg

Osztályozó 

IK Start nyert 5–5-ös összesítéssel, idegenben lőtt gólokkal.

Statisztika

Góllövőlista

Gólpasszok

Mesterhármast elérő játékosok

Sárga és piros lapok

Játékosok 
 Legtöbb sárga lap: 8
  Zlatko Tripić (Viking)
 Legtöbb piros lap: 1
  Mohammed Abu (Vålerenga)
  Amin Askar (Sarpsborg 08)
  Fitim Azemi (Vålerenga)
  Fredrik André Bjørkan (Bodø/Glimt)
  Tobias Børkeeiet (Stabæk)
  Vadim Demidov (Stabæk)
  Aron Dønnum (Vålerenga)
  Mikael Ingebrigtsen (Tromsø)
  Jesper Isaksen (Kristiansund)
  Mike Jensen (Rosenborg)
  Efraín Juárez (Vålerenga)
  Torbjørn Kallevåg (Haugesund)
  Kyle Lafferty (Sarpsborg 08)
  Ohi Omoijuanfo (Molde)
  Marcus Holmgren Pedersen (Tromsø)
  Usman Sale (Viking)
  Sheriff Sinyan (Lillestrøm)
  Alexander Søderlund (Rosenborg)
  Joackim Olsen Solberg (Mjøndalen)
  Ole Amund Sveen (Bodø/Glimt)

Klubcsapatok 
 Legtöbb sárga lap: 55
 Molde
 Legtöbb piros lap: 4
 Vålerenga

Jegyzetek

További információk 
  

Eliteserien szezonok
Norvég 1